Же́плин () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Жеплин — село в Вроцлавском повяте Нижнесилезском воеводства;
 Жеплин — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Жеплин — село в Томашовском повяте Люблинского воеводства;
 Жеплин — село в Ярославском повяте Подкарпатского воеводства;